26-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди женщин прошёл с 17 по 23 сентября 2005 года в Ла-Пасе (Боливия) с участием 7 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 14-й раз в своей истории и в 6-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Перу, Уругвай, Чили.

Система проведения чемпионата 
7 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 17 сентября: Аргентина — Уругвай 3:1 (27:25, 25:16, 27:29, 27:25); Перу — Чили 3:0 (25:19, 25:16, 25:11); Бразилия — Боливия 3:0 (25:10, 25:12, 25:18).
 18 сентября: Бразилия — Чили 3:0 (25:7, 25:7, 25:8); Перу — Боливия 3:0 (25:18, 25:11, 25:19); Аргентина — Венесуэла 3:0 (26:24, 25:23, 25:18).
 19 сентября: Бразилия — Уругвай 3:0 (25:8, 25:8, 25:13); Аргентина — Чили 3:1 (25:19, 25:14, 21:25, 25:16); Перу — Венесуэла 3:0 (25:8, 25:20, 25:20).
 20 сентября: Перу — Уругвай 3:0 (25:8, 25:20, 25:20); Аргентина — Боливия 3:0 (25:19, 25:22, 25:14); Бразилия — Венесуэла 3:0 (25:10, 25:10, 25:11).
 21 сентября: Уругвай — Чили 3:1 (25:22, 15:25, 25:20, 25:17); Венесуэла — Боливия 3:0 (25:17, 25:18, 25:12); Бразилия — Аргентина 3:0 (25:15, 25:14, 25:12).
 22 сентября: Венесуэла — Уругвай 3:2 (26:24, 22:25, 25:21, 23:25, 15:11); Боливия — Чили 3:0 (25:20, 25:15, 25:18); Перу — Аргентина 3:0 (25:18, 25:17, 25:15).
 23 сентября: Венесуэла — Чили 3:0 (25:19, 25:12, 25:18); Уругвай — Боливия 3:0 (25:18, 25:17, 27:25); Бразилия — Перу 3:0 (25:18, 25:17, 25:13).

Итоги

Положение команд

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди женщин
2005 год в волейболе